Сезон 2015/2016 годов — 66-й сезон для футбольного клуба «Урал» в чемпионатах страны, а также 3-й подряд, проведённый в элитном дивизионе российского футбола. 85-й год со дня основания клуба. Из-за продолжающейся реконструкции Центрального стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, домашние матчи команда будет проводить на стадионе «СКБ-Банк Арена».

Итоги сезона 2014/2015 

По итогам сезона 2014/2015 «Урал» занял 13-е место и, пройдя через стадию переходных матчей против томской «Томи», сохранил место в Премьер-лиге. 8 июня 2015 года Александр Тарханов, тренировавший команду на протяжении полутора сезонов, покинул пост главного тренера и перешёл на административную должность советника президента клуба Григория Иванова. С этого же дня футболисты «Урала» ушли в отпуск перед подготовкой к очередному сезону.

9 июня президент клуба Григорий Иванов подвёл итоги сезона на пресс-конференции с представителями местных СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, Иванов поблагодарил футболистов за сохранение места в Премьер-лиге, подтвердил переход Александра Тарханова на должность своего советника, а также обозначил задачи на новый сезон: «нужно не вылететь, постараться подняться как можно выше и самое главное — воспитывать собственных футболистов».

16 июня были подведены итоги голосования среди болельщиков и журналистов за лучшего футболиста ФК «Урал» в сезоне 2014/2015. По итогам голосования болельщиков, первое место с 65,7 % голосов занял аргентинский защитник Пабло Фонтанельо, а журналисты отдали предпочтение нападающему Фёдору Смолову. Также кандидатами в голосовании являлись голкипер Дмитрий Арапов, защитник Владимир Хозин, полузащитники Александр Ерохин, Херсон Асеведо, Чисамба Лунгу и нападающий Спартак Гогниев. Однако, все они отстали от Фонтанельо и Смолова на внушительное число голосов.

Межсезонье 

14 июня было объявлено имя нового главного тренера команды. Им стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, тренировавший до этого такие клубы, как БАТЭ и «Кубань». В Екатеринбург тренер прибыл 20 июня, а уже 22 числа был представлен журналистам и провёл свою первую пресс-конференцию в роли главного тренера нового клуба. 23 июня тренерский штаб пополнил Вадим Скрипченко, занимавший ранее должность ассистента Виктора Гончаренко в «Кубани». В этот же день было сообщено о том, что команду покидает Погос Галстян, занимавший пост одного из тренеров с 2014 года.

24 июня «Урал» взял в аренду двух футболистов «Краснодара»: защитника Александра Мартыновича и полузащитника Никиту Бурмистрова. Одновременно с этим команду покинули три футболиста, у которых истёк срок контрактов: Игорь Кот, Денис Тумасян и Андрей Бочков. Два дня спустя состав команды пополнил защитник Михаил Меркулов из клуба «МИТОС».

26 июня футбольный клуб «Урал» объявил тендер на коммерческое название стадиона «Уралмаш», на котором команда будет играть на время реставрации к чемпионату мира 2018 года своей основной арены — Центрального стадиона. 22 июля на сайте РФПЛ появилось новое название стадиона — «СКБ-Банк Арена». Официально о сделке с «СКБ-банком» было объявлено 24 июля.

Первый сбор 
Первый сбор команда провела в Екатеринбурге. С 23 июня начались двухразовые тренировки на клубной базе «Бажовия» рядом с Сысертью. Первый контрольный матч прошёл 29 июня на верхнем поле стадиона «Уралмаш». В этом матче со счётом 4:0 был разгромлен клуб Второго дивизиона «Челябинск». Во втором матче в рамках сбора была зафиксирована ничья с клубом ФНЛ «Тюменью».

30 июня во время первого предсезонного сбора «Урал» приобрёл белорусского голкипера Юрия Жевнова. 1 июля было сообщено, что «Урал» заключил контракт с 22-летним защитником столичного «Торпедо» Иваном Князевым.

Результаты матчей

Второй сбор 
Утром 5 июля команда отправилась в Австрию на второй предсезонный сбор. На следующий день Фонтанельо был награждён первым так называемым «Кубком скорости», вручаемым порталом «Чемпионат.com» за самый быстрый гол в сезоне (в ворота «Торпедо» на 1:33 минуте 23 мая 2015). 8 июня два игрока молодёжного состава «Урал» (полузащитник Алексей Герасимов и нападающий Эльбейи Гулиев) перешли на правах аренды в казахстанский клуб «Жетысу» из Талдыкоргана, а нападающий Георгий Нуров, вернувшийся из аренды в калининградской «Балтике», был арендован «Томью».

8 июня было сообщено, что «Урал» сыграет первый контрольный матч с чемпионом Чехии «Викторией» (Пльзень). В советский период «Уралмаш» встречался с данным клубом четыре раза (в 1977, дважды в 1978 и в 1983 годах), одержав победу три раза и однажды потерпев поражение. Такая богатая история встреч объясняется тем фактом, что Екатеринбург и Пльзень уже долгое время являются городами-побратимами. Уже к 17-й минуте «Урал» повёл со счётом 2:0 (отличились Херсон Асеведо и Иван Князев), но «Виктория» отыгралась и одержала волевую победу с итоговым счётом 2:3. Позже Гончаренко дал интервью пресс-службе клуба, в котором заявил, что «если команда повела со счётом 2:0, то не имеет права уступать сопернику».

13 июля состоялся второй заключительный матч сбора, в котором екатеринбургская команда встречалась с бронзовым призёром чемпионата Чехии — клубом «Яблонец». Встреча завершилась победой чешской команды с минимальным счётом.

Результаты матчей

Основной состав 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Лето 2015 

Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Форма 
Новая форма на сезон 2015/2016 была презентована 13 июля 2015 года. Производителем формы для клуба является компания Umbro. Главными спонсорами клуба, логотипы которых изображёны на передней стороне футболки, выступают «Трубная металлургическая компания (ТМК)» и «Ренова-СтройГруп». На задней стороне в нижней части располагается логотип «СКБ-банка», на левом рукаве — эмблема сети магазинов «Кировский».

Чемпионат России по футболу 2015/2016 

20 июля, в день своего первого матча в сезоне, «Урал» объявил о подписании украинского полузащитника Дениса Кулакова из харьковского «Металлиста». После пятого тура появилась новость о том, что футболист «Урала» Александр Ерохин вызван в сборную России. 22 августа состав команды пополнил нападающий Карлос Страндберг, перешедший на правах аренды из московского ЦСКА.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в чемпионате 
Последнее обновление: 2 октября 2015.

Результаты матчей

Кубок России по футболу 2015/2016

Статистика сезона 
Последнее обновление: 22 августа 2015.

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Последнее обновление: 21 марта 2016.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Последнее обновление: 22 августа 2015.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Последнее обновление: 2 ноября 2015.

Пенальти 
Последнее обновление: 22 августа 2015.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Последнее обновление: 22 августа 2015.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Последнее обновление: 15 сентября 2015.

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Урал»

Примечания 

2015/2016
Урал
Чемпионат России по футболу 2015/2016